Le championnat Indy Lights 2019 est la  du championnat d'Indy Lights. Comportant 18 courses, il démarre le  à St. Petersburg et se termine le  à Monterey. Le championnat est remporté par le pilote américain Oliver Askew.

Repères de début de saison

Écuries 
 BN Racing rejoint l'Indy Lights.

Engagés

Classement du championnat

Notes et références

Lien externe 
 

Indy Racing League
Indy Lights